Martin Åberg kan avse:

Martin Åberg (konstnär)
Martin Åberg (historiker)
Martin Åberg (diplomat)

Referenser